Love Don't Live Here – singolo dei Lady Antebellum del 2007, dall'album Lady Antebellum
Love Don't Live Here – singolo delle Bananarama del 2010, dall'album Viva